

Козув — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Козув — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Козув — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства